La Rotta, frazione di Moncalieri (TO) nota per la presenza di una casaforte templare
La Rotta, frazione di Pontedera in provincia di Pisa
La Rotta, località di Pitigliano in provincia di Grosseto